Příjmení Gorman nosí více významných osobností:

 Amanda Gormanová (* 1998) – americká básnířka a aktivistka
 Burn Gorman (* 1974) – britský herec a hudebník
 Thomas Gorman (1886–1961) – kanadský sportovec